Rio Tarumã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Tarumã (vattendrag i Brasilien), Mato Grosso do Sul, 
 Igarapé São Pedro (vattendrag i Brasilien, Rondônia, lat -9,43, long -61,72), 

Robotskapade Brasilienförgreningar